Frog Ague Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Frog Ague Creek (Mulberry Fork), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Little Frog Ague Creek (Frog Ague Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama